Coira puede referirse a:

 Coira, comuna suiza del cantón de los Grisones.
 Coira (Ames), aldea española de la parroquia de Viduido, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.